Ashtonia kan syfta på:

 Ashtonia (djur) – ett släkte kräftdjur
 Ashtonia (växter) – ett släkte av växter